Fournier är ett franskt efternamn, som burits av bland andra;

 Ángel Fournier(född 1987), kubansk roddare
 August Fournier (1850–1920), österrikisk historiker och politiker
 Édouard Fournier (1819–1880), fransk dramatiker och historiker
 Eugène Fournier (1871–1941), fransk geolog
 Eugène Pierre Nicolas Fournier (1834–1884), fransk botaniker
 Hugues Fournier (1821–1898), fransk diplomat och politiker
 Jacques Fournier (omkring 1285–1342), fransk kyrkoman, påve under namnet Benedikt XII
 Jean-Alfred Fournier (1832–1914), fransk läkare
 Jean Antoine Fournier (1761–1824), fransk diplomat
 Jean-Claude Fournier (1943–), fransk serietecknare
 
 Narcisse Fournier (1803–1880), fransk dramatiker
 Pierre Fournier (1906–1986), fransk musiker
 Sébastien Fournier (född 1971), schweizisk fotbollstränare

Franska efternamn